Daring-Klasse ist die Bezeichnung für drei Schiffsklassen der britischen Royal Navy:

* eine Klasse von zwei Zerstörern, die 1893 und 1894 in Dienst gestellt wurden, siehe Daring-Klasse (1893)
 eine Klasse von zwölf Zerstörern, die von 1949 bis 1952 in Dienst gestellt wurden, siehe Daring-Klasse (1949)
 eine Klasse von sechs Zerstörern, die zwischen 2009 und 2013 in Dienst gestellt wurden, siehe Daring-Klasse (2006)